Ed O'Brien (1968, Oxford, Anglaterra), guitarrista membre de Radiohead
 Flann O'Brien és un dels pseudònims de l'escriptor Brian O'Nolan (1911, Strabane, Irlanda – 1966, Dublín, República d'Irlanda)
 Keiko O'Brien, personatge fictici de Star Trek: La nova generació i de Star Trek: Deep Space Nine
 Miles O'Brien, personatge fictici en la sèrie Star Trek
 Robert O'Brien, pilot de curses automobilístiques estatunidenc que va arribar a disputar curses de Fórmula 1